Csehország
 Závada, település az Opavai járásban
 Szlovákia
 Bánzabos (szlovákul Závada pod Čiernym vrchom), Kesnyő része, Trencséni kerület, Báni járás
 Érújfalu (1899-ig Zavada, szlovákul Závada), Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
 Hegyzávod (1899-ig Zavada, szlovákul Závada), Eperjesi kerület, Homonnai járás
 Kisvalkóc (1890-ig Závada, szlovákul Závada) Valkóc része, Nyitrai kerület, Aranyosmaróti járás
 Lőcseszentanna (szlovákul Závada), Lőcse része, Eperjesi kerület, Lőcsei járás
 Nemes-Závada, Nemeslak korábbi magyar neve (szlovákul Zemianska Závada), Soltészperecsény része, Trencséni kerület, Vágbesztercei járás
 Nyitrazávod (1899-ig Zavada, szlovákul Závada), Nyitrai kerület, Nagytapolcsányi járás
 Zavada-puszta (néhol Zábava), Szvit része, Eperjesi kerület, Poprádi járás